«Сексуа́льные престу́пники» () — американский художественный фильм 1994 года , эротический триллер, снятый режиссёром Эдвином Брауном. Премьера фильма состоялась 29 июня 1994 года в США.

Сюжет 
Джон и Лиза Бауэры — муж и жена, которые вместе владеют эротическим журналом под названием «Сексуальные преступники» и работают там редакторами. В браке супруги испытывают определённые проблемы сексуального плана — жена не получает нужного ей сексуального удовлетворения.

Однажды Лизе Бауэр приходит письмо от некоего Фрэнсиса Бедхэма. Фрэнсис Бедхэм оказывается немым фотографом, раньше он был преступником — ограбил банк и получил за это тюремный срок. Сейчас Фрэнсис занимается эротической фотографией — он платит деньги проституткам и фотографирует их обнажёнными. Эти фотографии Фрэнсис и присылает Лизе вместе с предложением посотрудничать.

Лиза охотно соглашается — она надеется освежить свои сексуальные отношения. Но всё складывается не совсем удачно. Одну из проституток, работающих с Фрэнсисом убивают, и основным подозреваемым становится сам незадачливый фотограф.

Лиза же теперь должна помочь ему и убедить полицейских в невиновности Фрэнсиса. Кроме того Лизу используют как приманку для настоящего преступника, а наградой для неё всё-таки становятся любовные и сексуальные отношения с фотографом Фрэнсисом.

В ролях 
 Эрика Уэст (Элизабет Сэндифер) — Лиза Бауэр, журналистка;
 Митч Гейлорд — Фрэнсис Бедхэм, бывший преступник, а ныне фотограф;
 Ким Доусон — Дженни;
 Николь Грей — Рита;
 Майк МакКалоу — Джон Бауэр, муж Лизы;
 Майкл Стэнтон — Хим;
 Билл Уильямс — Роджерс;
 Эрик Коннер — Вальдес;
 Джордж Сент-Томас — Слейд;
 Дженнифер Пис — Бетти;
 Дон Фишер — Франк;
 Моник Парент — Анни;
 Джонатан Беккер — Зекка;
 Шауна Йагер — Гарриет;
 Джонатан Петерс — Гриффит

Интересные факты 
 Актёр Митч Гейлорд, исполняющий здесь роль фотографа, больше известен как американский гимнаст, победитель Олимпийских игр.
 Продюсер и режиссёр Грегори Дарк известен также и под другими именами: Грегори Ипполайт и Александр Грегори Ипполайт.

Другие названия 
  Silent Outlaw
  Paholaisen paripeli

См. также 
 «Человек, который смотрит или Секс через окно»
 «Подглядывая за Мариной»
 «Животные инстинкты 2»

Ссылки 
 
 
 
 «Сексуальные преступники» на сайте Фильм. Ру

Эротические фильмы-триллеры США
Фильмы Эдвина Брауна
Эротические фильмы 1990-х годов
Фильмы США 1994 года